Сырково — деревня в Никольском районе Вологодской области.

Входит в состав Зеленцовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Зеленцовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Никольска — 57 км, до центра муниципального образования Зеленцово — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Суборная, Красная Звезда, Чернцово.

По переписи 2002 года население — 56 человек (25 мужчин, 31 женщина). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Сырково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Никольского района (Вологодская область)